Ærkehertuginde Maria Anna af Østrig, også kaldet Marianna, (; 6. oktober 1738 – 19. november 1789) var en østrigsk ærkehertuginde, der var den ældste overlevende datter af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var storesøster til kejserne Josef 2. og Leopold 2. og til dronning Marie Antoinette af Frankrig.

Som barn var hun som det eneste overlevende barn en kort overgang tronfølger, indtil hendes lillebror Josef blev født. Hun led af dårligt helbred og fysiske skavanker og blev aldrig gift. I 1766 blev hun abbedisse i et jomfrukloster i Prag. Kort derefter flyttede hun til Klagenfurt i Kärnten, hvor hun boede det meste af sit liv.

Anetavle

Litteratur

Eksterne henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig